Die Saison 2021/22 war die 18. Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im Frauenfußball.

Nord

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2021/22 qualifizierten sich die folgenden Vereine:

 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga 2020/21:
 Werder Bremen II
 ATS Buntentor
 TuS Büppel
 TV Jahn Delmenhorst
 TSG Burg Gretesch
 Hamburger SV
 Hannover 96
 VfL Jesteburg
 Holstein Kiel
 SV Meppen II
 Osnabrücker SC
 FC St. Pauli
 Walddörfer SV
 TSC Wellingsbüttel

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten eine Punkterunde, bei der jede Mannschaft zweimal gegen jede andere antrat. Der Meister qualifizierte sich für die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga und traf dort auf den Meister der Regionalliga Nordost.

Tabelle

Aufstiegsrunde

Hamburg/Bremen/Schleswig-Holstein 
Die Meister der Verbandsligen Hamburg (Eimsbütteler TV) und der Vizemeister aus Schleswig-Holstein (Kieler MTV) ermittelten in Hin- und Rückspiel einen Aufsteiger in die Regionalliga Nord. Der Meister aus Schleswig-Holstein (SSC Hagen Ahrensburg) verzichtete. Aus Bremen bewarb sich kein Verein um den Aufstieg in die Regionalliga. Gespielt wurde am 12. und 19. Juni 2022.

|}

Niedersachsen 
Die beiden Staffelsieger der Oberliga Niedersachsen ermittelten in einem Entscheidungsspiel einen Aufsteiger in die Regionalliga Nord. Gespielt wurde am 5. Juni 2022 im neutralen Barsinghausen.

|}

Nordost

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2021/22 qualifizierten sich die folgenden Vereine:

 der Absteiger aus der 2. Frauen-Bundesliga 2020/21:
 1. FFC Turbine Potsdam II
 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga 2020/21:
 FSV Babelsberg 74
 Türkiyemspor Berlin
 1. FC Union Berlin
 FC Viktoria 1889 Berlin
 Bischofswerdaer FV 08
 1. FFV Erfurt
 Blau-Weiß Hohen Neuendorf
 FC Carl Zeiss Jena II
 SV Eintracht Leipzig-Süd
 FC Phoenix Leipzig
 RB Leipzig II
 Magdeburger FFC
 Rostocker FC
 SFC Stern 1900
 die Aufsteiger aus den untergeordneten Ligen 2020/21:
 SC Staaken (Berlin)
 DFC Westsachsen Zwickau (Sachsen)

Modus 
Die 17 Mannschaften spielten eine einfache Punkterunde, bei der jede Mannschaft einmal gegen jede andere antrat. Der Meister qualifizierte sich für die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga und traf dort auf den Meister der Regionalliga Nord. Es stiegen mindestens drei, maximal jedoch fünf Mannschaften aus der Regionalliga ab. Die Regionalliga Nordost soll in der Saison 2022/23 mit 14 Mannschaften spielen.

Tabelle

West

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2021/22 qualifizierten sich die folgenden Vereine:

 die Absteiger aus der 2. Frauen-Bundesliga 2020/21:
 Borussia Mönchengladbach
 Arminia Bielefeld
 SpVg Berghofen
 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga 2020/21:
 Sportfreunde Siegen
 VfL Bochum
 1. FFC Recklinghausen
 Vorwärts Spoho Köln
 1. FC Köln II
 SGS Essen II
 Bayer 04 Leverkusen II
 VfR Warbeyen
 Alemannia Aachen
 SV Menden
 SV Budberg
 GSV Moers

Der SV Bökendorf stieg freiwillig in die Westfalenliga ab. Durch den Abstieg der eigenen ersten Mannschaft musste Borussia Mönchengladbach II zwangsweise in die Niederrheinliga absteigen.

Modus 
Die 15 Mannschaften spielten eine Punkterunde, bei der jede Mannschaft zweimal gegen jede andere antrat. Der Meister qualifizierte sich für die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga und traf dort auf den Meister der Regionalliga Südwest. Im Regelfall steigen vier Mannschaften ab, mindestens aber drei, falls der Meister der RL West in die 2. Bundesliga aufsteigt. Die Anzahl kann sich auf maximal sieben erhöhen, sollte keine Mannschaft aus der RL West aufsteigen und es maximal drei Absteiger aus der 2. Frauen-Bundesliga 2021/22 geben. Die Anzahl der Teilnehmer soll in der kommenden Saison auf 14 Mannschaften reduziert werden.

Tabelle

Südwest

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2021/22 qualifizierten sich die folgenden Vereine:

 die Absteiger aus der 2. Frauen-Bundesliga 2020/21:
 1. FC Saarbrücken
 1. FFC 08 Niederkirchen
 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga 2020/21:
 Wormatia Worms
 1. FC Riegelsberg
 TuS Wörrstadt
 TuS Issel
 SC 13 Bad Neuenahr
 FFV Fortuna Göcklingen
 1. FFC Montabaur
 SV Dirmingen
 SV Holzbach
 SC Siegelbach

Durch den Abstieg der eigenen ersten Mannschaft musste der 1. FC Saarbrücken II zwangsweise in die Verbandsliga Saar absteigen. Der FC Bitburg und die SG Fidei stiegen freiwillig ab.

Modus 
Die 13 Mannschaften spielten eine Punkterunde, bei der jede Mannschaft einmal gegen jede andere antrat. Danach spielten die Top 6 Mannschaften eine einfache Aufstiegsrunde, die übrigen Mannschaften die Abstiegsrunde. Die Punkte der ersten Runde werden übernommen.
Der Meister qualifizierte sich für die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga und traf dort auf den Meister der Regionalliga West. Es stiegen drei Mannschaften in die jeweils untergeordnete Liga ab.

Tabelle

Meisterrunde 
Hier spielten die Mannschaften jeweils ein weiteres mal gegeneinander.

Abstiegsrunde

Süd

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2021/22 qualifizierten sich die folgenden Vereine:

 der Absteiger aus der 2. Frauen-Bundesliga 2020/21:
 FC Würzburger Kickers
 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga 2020/21:
 SV Alberweiler
 TSV Jahn Calden
 TSV Crailsheim
 FC Forstern
 Eintracht Frankfurt III
 SC Freiburg II
 Karlsruher SC
 FFC Wacker München
 VfB Obertürkheim
 Kickers Offenbach
 SC Sand II
 SV 67 Weinberg
 FSV Hessen Wetzlar
 die Aufsteiger aus den untergeordneten Ligen 2020/21:
 SV Frauenbiburg (Bayern)
 SV Gläserzell (Hessen)
 SV Hegnach (Baden-Württemberg)

Modus 
Die Regionalliga Süd wurde aufgrund des Abbruchs in der abgelaufenen Saison und des damit einhergehenden ausgesetzten Abstiegs in zwei Staffeln eingeteilt. In Gruppe 1 spielen die Mannschaften aus Hessen und dem süd-/westlichen Baden-Württemberg. Gruppe 2 wurde durch die Vereine aus Bayern sowie dem östlichem Baden-Württemberg besetzt. In den Gruppen wurde eine Hin- und Rückrunde gespielt. Die beiden Tabellenersten spielten am Ende der Saison den Meister und gleichzeitigen Aufsteiger der Regionalliga Süd aus. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen direkt ab. Je nachdem, ob aus der 2. Bundesliga eine oder mehrere Mannschaften in die Regionalliga Süd absteigen, erweiterte sich gegebenenfalls die Zahl der Abstiegsplätze.

Gruppe 1

Gruppe 2

Entscheidungsspiele 
Meisterschaftsfinale

|}

Relegation

Die Mannschaften auf den dritt- und viertletzten Plätzen spielten überkreuz die Relegationsspiele um den Klassenerhalt aus.

|}

Aufstiegsspiele 
Der Meister der Regionalliga Süd stieg direkt auf. Die zwei weiteren Aufsteiger wurden zwischen den Meistern Nord und Nordost sowie Südwest und West ausgespielt. Das Heimrecht für das Hinspiel wurde ausgelost. Beide Partien wurden am 12. und 19. Juni gespielt.

|}

Einzelnachweise 

2021 22
Regionalliga 2021